Bassac kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Bassac, Charente, kommun, Poitou-Charentes,

Laos 

 Champasack, provins, 
 Champasak (ort i Laos), Champasack, 

Robotskapade Laosförgreningar